O Gojaba.com foi um site de comércio eletrônico, onde lojas de sebo e livrarias ofereciam os seus livros pela internet para os mercados do Brasil, Polônia, Suécia e Rússia. O Gojaba.com era uma subsidiária da AbeBooks.

História 
O Gojaba.com teve seu início em fevereiro de 2008 na Rússia e Suécia. Em junho e julho deste mesmo ano, o Gojaba chegou, respectivamente, ao Brasil e à Polônia. Atualmente, o Gojaba.com Brasil conta com aproximadamente 3 milhões de livros cadastrados, o quais são oferecido por mais de 250 sebos espalhados pelo país.

Como Funciona 
O funcionamento do Gojaba.com é entendido como uma forma de shopping virtual, onde os vendedores, mediante a uma taxa mensal, podem se cadastrar e oferecer seus livros em uma loja virtual fornecida pelo site.
Ao encontrar o livro desejado, o usuário realiza o pedido  através da página do Gojaba, a qual fornece para cada uma das partes os dados necessários para realizar a compra. Devido à diversidade geográfica dos sebos e usuários, a entrega dos livros é geralmente realizada pelos correios.

Ver também
AbeBooks
Bibliofilia
Câmara Brasileira do Livro
Estante Virtual

Ligações externas
Site oficial (arquivado)

Sites
Comércio eletrónico